Константин Алексеевич Задорожный (20 мая 1897—1 февраля 1964) — государственный деятель, генерал-майор инженерно-танковой службы (09.07.1945).

Родился 20 мая 1897 г. в г. Артемовске Донецкой области.

Участник Гражданской войны, демобилизован из армии в 1922 г.

 С 1937 по 1941 г. директор Новокраматорского завода тяжёлого машиностроения.

 С ноября 1941 г. до сентября 1942 г. директор Сталинградского тракторного завода. 
 С августа 1942 года — член оперативной группы Сталинградского городского Комитета Обороны по Тракторозаводскому району г. Сталинграда.
 В 1942—1945 гг. директор Танкового завода № 174 в Омске. 
 В сентябре-ноябре 1945 г. член репарационной комиссии на переговорах с Японией.
С 1946 г. зам. наркома путей сообщения. Постановлением Совета Министров СССР от 01.07.1948 г. утвержден заместителем Министра путей сообщения по паровозо-вагоноремонтным и машиностроительным заводам.
Умер в Москве 1 февраля 1964 года. Похоронен на Пятницком кладбище.

Награды 
 2 ордена Ленина
 2 ордена Трудового Красного Знамени
 орден Отечественной войны 1 степени
 орден "Знак Почета"

Примечания

Литература 
 Горбачев А.Н.. 10000 генералов страны:  Краткий биобиблиографический справочник.5 изд. М., Infogans, 2017.

Источники 
 Фото http://tankfront.ru/ussr/persons/gen-its/ZadorozhnyyKA.html

Директора Волгоградского тракторного завода
Заместители министров СССР
Умершие в Москве
Похороненные на Пятницком кладбище